Sezon (1928/1929) był 26. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Hungária FC. Tytuł króla strzelców zdobył József Takács, który w barwach Ferencvárosi FC strzelił 41 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1928 na Węgrzech
1928 w piłce nożnej
1929 na Węgrzech
1929 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech